Mitologia catalana:
 Barrufet, follet en general, follet del vent, diable, diablet, dimoni.
 Ficció: 
 Els barrufets, còmics i posterior sèrie de televisió sobre els personatges creats per Peyo com a Schtroumpfs i traduïts al català com a "barrufets".
 Els barrufets negres, còmic de la col·lecció dels barrufets.
 Els barrufets i l'ou, còmic de la col·lecció dels barrufets.
 Els barrufets (pel·lícula), un film de 2011 basat en els còmics homònims.
 Els Barrufets. El poble amagat, un film del 2017.
 Barrufeta, personatge femení dels còmics de Peyo.

 Onomàstica:
 David Barrufet i Bofill, porter d'handbol del Futbol Club Barcelona.
 Pere Barrufet i Puig, polític reusenc del .